Аsturleonski (asturski; ISO 639-3: ast) je romanski jezik, uže iberoromanske skupine. Blizak je španjolskom i portugalskom. Govori se u Španjolskoj, u pokrajinama Leonu (izv. León) i Asturiji (izv. Asturias) te u Portugalu, u pokrajini Miranda do Douro. Srodan je mirandskom s kojim čini asturleonsku podskupinu. Oko 125 000 govornika u obje zemlje

Narječja 
Postoje nekoliko narječja

leonsko narječje
srednjoastursko narječje
zapadnoastursko narječje
istočnoastursko narječje
Montañes.

Povijest asturleonskog jezika

Status 
Asturijski jezik je zakonom zaštićen u Kneževini Asturiji, međutim nije priznat kao službeni jezik. Postoji pokret koji se zalaže za službeno priznanje ovog jezika na teritoriju Kneževine Asturije - Pokret za zaštitu asturijskog jezika (astur: Xunta Pola Defensa de la Llingua Asturiana) i Otvoreno udruženje za službeno priznanje (astur: Conceyu Abiertu pola Oficialidá).
U Portugalu, gdje se zove mirandski, u općini Miranda do Douro ovaj jezik je službeni jezik.

Pismenost 
Djeca između 6 i 16 godina uče asturijski jezik u školi kao fakultativni jezik. Sve škole su obvezne ponuditi mogućnost učenja ovog jezika, iako se u mnogim slučajevima zakon ne poštuje, no teži se da se ova situacija popravi.

Izvori

Vanjske poveznice 
Ethnologue (14th)
Ethnologue (15th)

Asturleonski na Wikipediji

Asturleonski jezici
Jezici Španjolske
jezici Portugala
Jezici po abecedi:A